Александру Куза: Куза, Александру Иоан (1820—1873) — князь соединённых княжеств Молдавии и Валахии, первый правитель объединённой Румынии.
 Куза, Александру К. (1857—1947) — румынский политик правого толка.